Die Liste der Bodendenkmale in Friedland enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Friedland und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Friedland aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Friedland
Friedland